BDB pode se referir a:

Música 
 Badly Drawn Boy, um músico do Reino Unido que mora em Manchester
 Billion Dollar Babies, um álbum de Alice Cooper

Livros 
 BDB é a sigla utilizada para a série norte-americana Black Dagger Brotherhood, em tradução oficial brasileira: "Irmandade da Adaga Negra", é uma série de livros da autora americana J. R. Ward. Amante Sombrio (original en.: Dark Lover) é o primeiro livro (lançado em 2005 nos EUA) que atualmente tem 19 livros na sua série principal. No Brasil, é publicada pela editora Universo dos Livros desde 2010.

Outros 
 Berkeley DB, um tipo de software de banco de dados
 Bill de Blasio, prefeito de Nova York, o primeiro democrata a ocupar este cargo em 20 anos
 Bom Dia Brasil, um telejornal brasileiro

Desambiguação